Сад насолод може стосуватись:

Сад насолод, люстгартен - особливий вид садів (парків), як правило доступних для публіки (на відміну від палацових парків), в яких розміщувались розважальні заходи - театри, атракціони тощо.
Сад насолод — британський німий фільм 1925 року, режисером якого був Альфред Гічкок;
 Сад насолод, шведський фільм 1961 року, режисер Альф К'єллін (Alf Kjellin)